Светско првенство у фудбалу 1994. било је 15. светско фудбалско првенство које се одржало у Сједињеним Државама од 17. јуна до 17. јула 1994.  Први пут је првенство одржано у северноамеричког регији и у Англоамерици.

Титулу је освојила репрезентација Бразила победивши репрезентацију Италије са 3:2 после извођења пенала, након регуларног дела резултат је гласио 0:0. Репрезентација Шведске је освојила треће, а репрезентација Бугарске четврто место. 

Дебитанти на Светским првенствима су биле репрезентације Грчке, Нигерије и Саудијске Арабије. Због санкција међународне заједнице репрезентација Југославије није учествовала у квалификацијама за Светско првенство 1994. године.

Најбољим играчем првенства проглашен је Бразилац Ромарио, док су најбољи стрелци били Олег Саљенко и Христо Стоичков са 6 постигнутих голова.

Колумбијски фудбалер Андрес Ескобар је убијен по повратку у своју земљу после елиминације Колумбије након аутогола који је скривио против САД.

Репрезентације које су се квалификовале 

15 од 24 земаља које су се квалификовале за првенство 1990. године, квалификовале су се и за првенство 1994. године. Грчка, Нигерија и Саудијска Арабија су наступиле по први пут на Светском првенству, Норвешка се квалификовала по први пут после 1938. године, Боливија после 1950. године, Швајцарска после 1966. године, а Бугарска, Мексико и Мароко након што су пропустиле првенство 1990. године.

Стадиони

Жреб 

Жреб је одржан у Лас Вегасу, 19. децембра 1993. године.

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Поредак трећепласираних

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Коначни пласман учесника

Види још 
 Квалификације за Светско првенство у фудбалу 1994.

Референце

Спољашње везе 

 1994 FIFA World Cup USA , FIFA.com

 
1994
Фудбал у САД
Фудбал у 1994.